Sous l'empire turc Ottoman, la Palestine ne constituait pas une entité administrative, mais était répartie en trois districts ou sandjaks : Jérusalem rattachée à Istanboul, Acre rattachée à Sidon puis Beyrouth, et Naplouse rattachée à Damas puis Beyrouth.

Sandjak de Jérusalem 

Le district ou sandjak de Jérusalem a été créé après la conquête par Sélim Ier de la Palestine en 1516-1517, lors de sa guerre contre le sultanat mamelouk d'Égypte.

D'abord administrativement maintenu dans la province de Syrie, le district de Jérusalem est rattaché au gouvernement central ottoman d'Istanboul en 1841.

Sandjak d'Acre 

Le sandjak d'Acre (; ) est créé au début du , rattaché au gouvernorat de Sidon. En 1888, il est transféré à la province de Beyrouth.

Sandjak de Naplouse 
Le sandjak de Naplouse est créé après la conquête ottomane de la Palestine, rattaché à la province de Damas. En 1888, il est transféré à la province de Beyrouth.

Voir aussi 
 Sandjak
 Empire Ottoman

Administration territoriale